Името Светлен носят две български села:

 Светлен (Област Кърджали)
 Светлен (Област Търговище)